Gustav Franz Maria von Thurn und Taxis (* 22. August 1888 in Dresden; † 30. April 1919 in München) war ein Prinz von Thurn und Taxis.

Familie 
Gustav war das vierte Kind und der zweite Sohn von Prinz Franz von Thurn und Taxis (1852–1897) und dessen Frau Gräfin Theresia Grimaud d'Orsay (1861–1947). Über seinen Vater war er der Enkel von Maximilian Karl von Thurn und Taxis (1802–1871) und Mathilde Sophie Prinzessin zu Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg (1816–1886).

Leben 
Gustav von Thurn und Taxis studierte Philosophie an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil.

Nach Ende des Krieges wurde er Mitglied der 1918 gegründeten rechtsextremen Thule-Gesellschaft.

Zur Zeit der Bayerischen Räterepublik wurde er mit weiteren Mitgliedern der Thule-Gesellschaft, darunter Hella Gräfin von Westarp (1886–1919), und anderen ebenfalls verhafteten Rechtskonservativen, die keine Mitglieder waren, darunter Kunstprofessor Ernst Berger (1857–1919) am 30. April 1919 im Luitpold-Gymnasium von der Militärpolizei der Räterepublik ermordet.

Der genaue Hergang des Geiselmordes wurde von den verschiedenen Seiten gegensätzlich beschrieben, und schwankt zwischen einer direkten Erschießung und einem grausamen Niedermetzeln und Verstümmeln mit Bajonetten und Gewehrkolben.

Der während der Zeit der Räterepublik in München anwesende italienische Nuntius Eugenio Pacelli äußerte sich folgendermaßen:

Vorfahren

Weblinks 
 Benedikt Weyerer: Münchner Räterepublik. Mord im Luitpold-Gymnasium. In: Spiegel Online, 29. September 2007 (Digital).

Einzelnachweise 

Gustav
Gustav
Mitglied in der Thule-Gesellschaft
Hingerichtete Person (Bayern)
Mordopfer
Deutscher
Geboren 1888
Gestorben 1919
Mann